Baantjer peut faire référence à : 
 Appie Baantjer, un écrivain de romans policiers ;
  ;
 , une série de livres d'Appie Baantjer ; 
 , un long métrage néerlandais de 1984 basé sur l'œuvre éponyme d'Appie Baantjer ;
 Baantjer: het begin, un long métrage néerlandais de 2019 basé sur les œuvres d'Appie Baantjer ;
 Baantjer, une série télévisée néerlandaise basée sur les œuvres de Baantjer ;
 , un téléfilm néerlandais de 1999 (en raison du dixième anniversaire de RTL) ;
 , un aperçu de tous les épisodes de Baantjer.

Notes et références